Mariaella — международное научное (латинское) название трёх таксонов:
 Mariaella Gray, 1855 — род моллюсков (подотряд Стебельчатоглазые улитки).
 Mariaella Szelegiewicz, 1961 — синоним рода тлей Neomariaella.
 Mariaella Šutara, 1987 — синоним рода грибов Маслёнок, к которому относили единственный вид Suillus bovinus.